Піщанська сільська громада:
 Піщанська сільська громада — територіальна громада у Дніпропетровській області
 Піщанська сільська громада — територіальна громада у Полтавській області
 Піщанська сільська громада — територіальна громада в Одеській області
 Піщанська сільська громада — територіальна громада у Черкаській області